

Ведмеже — смт, Луганська область, Свердловська міська рада
 Ведмеже — село, Сумська область, Роменський район
 Ведмеже — селище, Донецька область, Харцизька міська рада

Ведмеже — газоконденсатне родовище у Тюменській області

Див. також 
 Ведмеже — назва декількох озер